

Titre et grades militaires 
 Un pacha est, dans l'Empire ottoman, un haut dignitaire, et au Maroc, un haut fonctionnaire chargé de l'administration d'un district.
 Le Capitan pacha est le grand amiral de la flotte de l'Empire ottoman.
 Le Pacha est le surnom donné au commandant d'un navire. L'appellation « pacha » est surtout employée dans la marine nationale française. Dans la marine marchande, on dit aussi le « vieux » ou le « tonton ».

Noms communs et noms propres 
 Pacha, en Russie, est un diminutif courant du prénom Pavel.
 Michel Marius, dit Michel Pacha (1819-1907), est un homme d'affaires français des années 1860-1900.
 Pacha Angelina (1912-1959), est une célèbre stakhanovite soviétique de l'époque des premiers plans quinquennaux.
 Pacha 183, de son vrai nom Pavel Pukhov (1983-2013), est un artiste de rue russe.

Discothèques :
Pacha est une franchise de boîtes de nuit.
 Le Pacha est une célèbre boîte de nuit d'Ibiza (Espagne).

Art, sport et produits commerciaux 
 Le Pacha est un film français de Georges Lautner sorti en 1968, avec Jean Gabin dans le rôle principal.
 Le Pacha est une série télévisée d'animation américaine créée par Hanna-Barbera entre 1961 et 1962.
 Le Pacha est un cheval de course, gagnant du Prix de l'Arc de Triomphe en 1941.
 Pacha est une marque belge de chicorée en grains.

Religions et croyances 
 La Pachamama est la terre mère dans la culture andine.
Le Pacha, dans la mythologie Inca, est un concept cosmologique énonçant la division du monde en trois niveaux.

Notes et références